Protégé ist
 die Bezeichnung für einen Schützling oder Günstling, siehe unter der deutschen Schreibung Protegé.
 ein freier Ontologie-Editor und ein Wissensdatenbank-System, siehe Protégé (Software).
 ein US-amerikanischerActionthriller aus dem Jahr 2021, siehe The Protégé